Alsophila (plant), een geslacht van planten
 Alsophila (vlinder), een geslacht van vlinders uit de familie van de Geometridae, de spanners.